John Braithwaite peut désigner :
 John Braithwaite (1797-1870), ingénieur anglais, inventeur de la première pompe à incendie à vapeur.
 Bob Braithwaite, un sportif contemporain.